Bijela (Sirač), Kroatië
Bijela (Herceg Novi), Montenegro
Bijela (Brčko), Bosnië en Herzegovina
Bijela (Višegrad), Bosnië en Herzegovina
Bijela (Konjic), Bosnië en Herzegovina